Чемпіонат Європи з футболу серед юнаків віком до 18 років 1968 року — пройшов у Франції з 7 по 15 квітня. Переможцем стала збірна Чехословаччини, яка у фіналі перемогла збірну Франції із рахунком 2:1.

Кваліфікація 

|}

Учасники 
  (К)
  (К)
 
  (К)
  (К)
  (господарі)
  (К)
 
  (К)
  (К)
 
 
 
 
 
  (К)

Груповий етап

Група А

Група В

Група С

Група D

Плей-оф

Півфінали

Матч за 3-є місце

Фінал

Посилання 
 Результати на rsssf.com  

Юнацький чемпіонат Європи з футболу (U-19)
1968 у футболі